Camarzana de Tera, comune della Spagna nella provincia di Zamora
Cămărzana, comune della Romania nel distretto di Satu Mare